

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steir“ beginnt.

Steir 



 Steir, Pat (* 1940), US-amerikanische Malerin, Konzept- und Installationskünstlerin

Steira 
 Steira, Kristin Størmer (* 1981), norwegische Skilangläuferin

Steire 
 Steireif, Alexander (* 1988), deutscher Autor, Berater und Coach
 Steirer, Johann (1894–1958), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter